WB peut faire référence à :
 * 
 Borure de tungstène,
 Waldenburgbahn (WB), une ancienne compagnie ferroviaire suisse.

Wb peut faire référence à :
 Weber, une unité du flux d'induction magnétique.

WB peut être les initiales de plusieurs filiales de Time Warner, telles que :
 The WB, réseau télévisé (devenu The CW depuis 2006)
 WB, production cinématographique
 WB, production télévisée
 WB, société de production pour enfants
 WB, ensemble de parcs à thème

WB peut également parfois faire référence à :
 World Bank, nom anglais de la Banque mondiale, agence spécialisée de l'ONU.